Kerferd ist der Familienname folgender Personen:

 George Kerferd (1831–1889), australischer Politiker
 George Briscoe Kerferd (1915–1998), australischer Klassischer Philologe